Пять метаэлементов («начал», стихий) один из вариантов космогонии, донаучная попытка универсального объяснения мира.

В Западноевропейской философской традиции от античности до Нового времени к числу пяти метаэлементов относили воздух, огонь, воду и землю (четыре основных элемента подлунного мира), а также эфир, из которого состояли тела надлунного мира (звезды, блуждающие звезды — планеты и Солнце). В рамках аристотелевской физики каждому из этих элементов приписывались естественные качества и движения. Например, для легких элементов (воздуха и огня) — движение вверх, для тяжелых (земли и воды) — вниз, а для надлунного эфира — по кругу.

Экспериментальное естествознание XVII века поставило под сомнение ряд положений аристотелевской физики, в частности представления о естественных движениях элементов и о природной «легкости» воздуха.

Решающий удар концепции пяти метаэлементов нанесла химическая революция конца XVIII века, приведшая к радикальному переосмыслению понятия элемента. Прежние элементы оказались сложными смесями, нередко с трудом поддававшимися описанию в новых терминах, и их место заняли кислород, водород и прочие элементы современной химии.

Последние отголоски этой концепции в виде теории мирового эфира как особой среды для распространения электромагнитных колебаний продержались до конца XIX — начала XX веков.

В других философских системах существовали свои представления об элементах, из которых слагается мир. См. Махабхута (Индия), у-син (Китай), годай (Япония).

См. также 
 Субстрат (философия)
 Пять стихий и нумерология
 Микрокосм
 Панча-таттва, пятеричная концепция в индуизме
 Махабхута — пять великих или универсальных элементов в индуизме
 Пять скандх и Дхьяни-будды: пятеричность в буддизме

Античная философия
Философия природы
Теоретические основы алхимии
Магия
Космогония